Mankato kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mankato (Kansas)
Mankato (Minnesota)
North Mankato